Hansahaus oder Hansa-Haus oder Hansehaus steht für

 Hansa-Haus (Bad Godesberg)
 Hansahaus (Dresden), ehemaliges Hauptgebäude des Flughafens Dresden
 Hansahaus (Düsseldorf)
 Hansa-Haus (Hannover)
 Hansa-Haus (Herne)
 Hansa-Haus (Hof)
 Hansahaus (Leipzig) 
 Hansa-Haus (Nürnberg)
 Hansa-Haus (Syke)
 Hansa-Haus (Weimar)

Siehe auch:
 Hansehaus in Bremen-Mitte, siehe Haus der Handelskrankenkasse